Barka (stichting), een stichting die zich richt op de re-integratie van Poolse daklozen

Geografie
Barka (Divača), een plaats in de Sloveense gemeente Divača 
Barak (Eritrea), een vroegere provincie van Eritrea
Barka (Oman) - een stad in Oman
Barka (Saoedi-Arabië), een stad in Saoedi-Arabië
Barka (Woiwodschap Pommeren), een nederzetting in Noord-Polen

Barka (rivier), een rivier in Eritrea en Soedan

Personen
Vasyl Barka, een Oekraïense schrijver
Mehdi Ben Barka, een Marokkaanse politicus